У́лица Неверовского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Неверовского — улица в Москве.
 Улица Неверовского — улица в Смоленске.